Кочур — урочище між селами Лука і Гнатівка Києво-Святошинського району Київської області, де було літописне с. Кучари, що вперше згадується в 1150 р.
 Кочур — річка в Україні, ліва притока р. Ірпінь.
 Кочур — присілок, Увинський район, Удмуртія, Росія.

 Кочур Валентина Олексіївна ( 1941) — українська оперна співачка (мецо-сопрано), народна артистка України.
 Кочур Григорій Порфирович — перекладач, поет, літературознавець, громадський діяч.
 Кочур Джо — канадський хокеїст.
 Кочур Максиміліан — архітектор.
 Кочур Панас Федорович — український радянський письменник.

Див. також 
 Кочура

Українські прізвища